Molekulska formula -{C15H12O6}- se može odnositi na:

 Aromadendrin
 Dehidroaltenusin
 Eriodiktiol
 Fustin
 Okanin
 Tunberginol D